Der Name Pierre-Percée oder Pierre Percée bezeichnet:

 Pierre-Percée, französische Gemeinde im Departement Meurthe-et-Moselle
 Burg Pierre-Percée, Burgruine in französischen Pierre-Percée
 Lac de Pierre-Percée, Stausee in den Vogesen
 Pierre-Percée (Courgenay), schweizerischer Megalith im Kanton Jura
 einen französischen Menhir im Département Indre-et-Loire, siehe Menhir Pierre Percée von Draché
 zwei französische Megalithe im Département Haute-Saône, siehe Lochstein von Aroz und Lochstein von Traves